Der Begriffe Panzerplatte steht

 im Festungsbau für ein mit dem Werkstoff Stahl gepanzertes Werk. Im Gegensatz zur Panzerkuppel wirkt die Panzerplatte nur in eine Richtung, siehe auch Fachbegriffe Festungsbau,

 für Platten zur Panzerung von Panzerschiffen,

 für einen Truppenübungsplatz und Motorsportgelände bei Baumholder,

 umgangssprachlich für ein Gebäck der Bundeswehr, siehe Hartkeks.

 umgangssprachlich Panzerplattenbatterien für eine Bauform von Blei-Säure Akkumulatoren wie sie früher z.B. in Reisezugwagen als Puffer für die Beleuchtung und andere Verbraucher genutzt wurden, wenn keine Spannung über die Zugsammelschiene oder dem mit dem Drehgestell verbundene Achsgenerator zur Verfügung stand.